Friendly kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Friendly (Maryland)
Friendly (West Virginia)